

Sigle 
 United States Space Force – astronautica militare degli Stati Uniti d'America
 United States Soccer Federation – federazione calcistica degli Stati Uniti d'America